

Малево () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Чепеларе.
 Малево () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.

Населені пункти та їхні частини
 Малево — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Малево — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Малево — осада в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки